Sopotnik (Bośnia i Hercegowina)
 Sopotnik (Polska)

Zobacz też 
 Paportno-Sopotnik